Берёзовая гора — наименование горных вершин в России и на Украине.

 Берёзовая гора — в Забайкальском районе Забайкальского края России, высочайшая точка Аргунского хребта ().
 Берёзовая гора — в городе Трускавце Львовской области.
 Берёзовая гора — в посёлке Верх-Нейвинском Свердловской области.
 Берёзовая гора — в городе Красноуфимске Свердловской области.
 Берёзовая гора — в Невьянском городском округе Свердловской области.
 Берёзовая гора — в Новоуральском и частично в Невьянском городских округах Свердловской области.
 Берёзовая гора — в Полевском городском округе Свердловской области, в Уфалейском хребте (, ).
 Берёзовая гора — в Пеновском муниципальном округе Тверской области.
 Берёзовая гора — в Хакасии, высочайшая точка Косинского хребта ().
 Берёзовая гора — в Нязепетровском районе Челябинской области, в Бардымском хребте (, ).
 Берёзовая гора — в природном парке Иремель, в Башкирии.

См. также 
 Берёзовая